El MoMA, el Museu d'Art Modern de Nova York
 La dansa de la Moma, típica al País Valencià